Футбольная лига в сезоне 2012/13 — 115-й сезон Футбольной лиги Англии и 21-й сезон в нынешнем формате. Сезон начался в августе 2012 года и завершился в мае 2013 года финальными матчами плей-офф.
Футбольная лига состоит из трёх дивизионов: Чемпионат Футбольной лиги, Первая Футбольная лига и Вторая Футбольная лига. По завершении каждого сезона две лучших команды и победитель плей-офф Чемпионата Футбольной лиги выходят в Премьер-лигу, а две худших команды Второй Футбольной лиги, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию. Эти 5 команд теряют статус члена Футбольной лиги.

Титульным спонсором Футбольной лиги является компания Npower, поэтому официальное название лиги — Npower Футбольная лига.

Чемпионат Футбольной лиги

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Премьер-лигу

Первая Футбольная лига

Турнирная таблица 

‡С «Ковентри Сити» сняли 10 очков за переход под внешнее управление.†С «Портсмута» сняли 10 очков за невыплаты кредидорам.

Плей-офф за выход в Чемпионшип

Вторая Футбольная лига

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Первую Футбольную лигу

Примечания

Ссылки 
 Сайт Футбольной лиги

2012
Футбольная лига